El Torneig de Seül 2019, oficialment conegut com a Korea Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La setzena edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de setembre de 2019 al Seoul Olympic Park Stadium de Seül, Corea del Sud.

La txeca Karolína Muchová va guanyar el primer títol individual de la seva carrera. L'espanyola Lara Arruabarrena va guanyar per tercera ocasió el títol de Seül en dobles, tots tres amb una parella diferent.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019